El término Mumbo Jumbo puede referirse:
Mumbo Jumbo (frase): expresión inglesa
Mumbo Jumbo: Álbum del grupo musical Air Supply, lanzado en el año 2010.
Mumbo Jumbo: Personaje ficticio de la serie de cómics y animación, Los Jóvenes Titanes, publicados por DC Comics.
Mumbo Jumbo: Personaje ficticio de la serie de videojuegos Banjo-Kazooie.
Mumbo Jumbo: Youtuber británico de Minecraft.